Амальфи :

 Амальфи — город в Италии.
 Амальфи — город и муниципалитет в Колумбии.

См. также 
 Амалфи
 Амальфитанское герцогство
 Амальфитанское побережье